Miguel Pérez peut désigner :
 Miguel Pérez Abad (1964-), homme politique vénézuélien ;
 Miguel Pérez (1980-), cycliste guatémaltèque, médaillé aux championnats panaméricains de 2004 ;
 Miguel Ángel Pérez Eranio (1950-), joueur argentin.